, qui signifie littéralement « botter le cul », désigne  le personnage éponyme d'une série de comics et de films :
 Kick-Ass, mini-série de comics publiées par Marvel ;
 Kick-Ass, film adapté de la série de comics ;
 Kick-Ass (bande originale), titre de la bande originale du premier film ;
 Kick Ass (We Are Young), chanson de Mika qu'on retrouve dans la bande originale du premier film ;
 Kick-Ass 2, film britannico-américain suite du précédent ;
 Kick-Ass 2 (bande originale), titre de la bande originale du deuxième film.